Keeskogel steht für:

 Keeskogel (Venedigergruppe), 3291 m, Berg in den Hohe Tauern im Bundesland Salzburg
 Keeskogel (Ankogelgruppe), 2886 m, Berg  in den Hohe Tauern in den Bundesländern Salzburg/Kärnten